Пруговац може бити:

 Пруговац, насеље у општини Алексинац у Нишавском округу, Република Србија
 Пруговац (Приштина), насеље у граду Приштини у Косовском округу, Република Србија
 Пруговац (Клоштар Подравски), насеље у општини Клоштар Подравски у Копривничко-крижевачкој жупанији, Република Хрватска